Николай Львович Волков (5 августа 1905 года, с. Солянка, Самарская губерния, Российская империя — не ранее 1985 года, Воронеж, РСФСР, СССР) — советский военачальник, полковник (1942).

Биография 
Родился 5 августа 1905 года  в  селе  Солянка, ныне , Саратовская область. Русский.

Гражданская война 
В мае 1918 года  Волков добровольно ушел в красногвардейский отряд В. И. Чапаева, переформированный затем в Пугачевскую бригаду. В его составе до августа рядовым бойцом участвовал в боях с белоказаками на Уральском фронте, затем направлен в Бузулукский уездный военкомат, где был определен в часть особого назначения. В ноябре 1919 года с разрешения командования ЧОН вернулся в с. Солянка и поступил в местный партизанский отряд под командованием Ивана Серинова. С этим отрядом участвовал в борьбе с бандитизмом в районах городов  Пугачев, Уральск,  с. Солянка, ст. Семиглавый Мор, Шипово. Весной 1921 года был взят в плен бандой Сафонова. На третьи сутки был освобожден отрядом Горбачева.

Межвоенные годы 
В январе 1922 года Волков из отряда поступил на двухгодичные военные окружные курсы в городе Орел, но уже в апреле выбыл в связи с ликвидацией ОрВО. Затем он убыл в Туркестан, где устроился чернорабочим на орошении «Голодной степи» (г. Мирзачуль). С 1923 года работал на хлопкоочистительном заводе в Самарканде. В 1925 году вернулся на родину в село Солянка и работал сначала в артели инвалидов, затем кочегаром на мельнице и трактористом в совхозе. 

В декабре 1927 года  Волков был призван в РККА и направлен красноармейцем в 3-й отдельный стрелковый батальон ЛВО (ст. Куженкино). С 20 сентября 1932 года по март 1933 года проходил обучение в Нижегородской пехотной школе им. И. В. Сталина, по окончании которой назначен в 252-й стрелковый полк 84-й стрелковой дивизии МВО в городе Ефремов, где проходил службу в должностях командира стрелкового взвода и взвода ПВО, инструктора физической подготовки, командира полуроты и врид командира пулеметной роты, командира полуроты тяжелого оружия. В сентябре 1939 года он был переведен в формируемый в городе Ефремов 388-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии и назначен командиром батальона. С сентября 1939 года по январь 1940 года находился на курсах «Выстрел», затем вернулся на прежнюю должность и принял участие в боевых действиях против белофиннов на ухтинском направлении. Член ВКП(б) с 1940 года.

Великая Отечественная война 
В начале войны дивизия находилась в Тесницких военных лагерях под Тулой, затем после отмобилизования в конце июня — начале июля 1941 года она была переброшена в район города Могилев, где вошла в состав 61-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта. Её части заняли оборону по западному берегу реки Днепр, надежно перекрыв дороги Минск — Могилев и Бобруйск — Могилев. Первые боевые столкновения с передовыми частями противника состоялись 3 июля. Все его попытки с ходу прорвать оборону дивизии, форсировать реку и овладеть г. Могилев были отбиты. В течение 23 суток ее части, в условиях полного окружения, вели героическую оборону города. В ночь на 27 июля остатки дивизии предприняли попытку прорвать кольцо окружения. После выхода из окружения майор  Волков был назначен начальником 2-го отделения автодорожного отдела Брянского фронта. Одновременно в течение 1,5 месяца находился при 50-й армии в оперативной группе полковника Н. Е. Аргунова по обороне городов Белев и Тула. В декабре он вступил в командование 4-м дорожно-эксплуатационным полком, действовавшим в полосе 61-й армии Брянского фронта в районе г. Белев. 

В мае 1942 года подполковник  Волков был назначен командиром 1185-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии. До июня 1943 года дивизия в составе Брянского и Западного (с 28 мая 1942 г.) фронтов занимала оборону на рубеже Старые Дольцы, Михайловский, прикрывая направление на г. Белев, а также шоссе Белев — Волхов и обеспечивая стык между 61-й и 3-й армиями. С сентября 1942 года исполнял должность заместителя командира этой дивизии. 

26 ноября 1942 года  полковник  Волков был назначен командиром 149-й стрелковой дивизии. С этой должности в июне 1943 года убыл на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. По окончании ускоренного курса академии в конце апреля 1944 года был направлен в распоряжение Военного совета 1-го Прибалтийского фронта.

С 3 мая 1944 года допущен к командованию 5-й гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной дивизией 11-й гвардейской армии, выведенной в резерв Ставки ВГК. В конце мая в составе армии она была включена в 3-й Белорусский фронт и участвовала в освобождении Белоруссии и Литвы. В ходе Белорусской наступательной операции дивизия участвовала в окружении и ликвидации Оршанской и Минской группировок противника форсировала реки Березина и Неман. В Минской наступательной операции ее части освободили город Борисов. За образцовое выполнение заданий командования в боях при форсировании р. Березина и овладении г. Борисов Указом ПВС СССР от 10 июля 1944 года дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени. 31 июля в ходе Каунасской наступательной операции ее части освободили город Лаздияй. В октябре 1944 года дивизия участвовала в Гумбинненской наступательной операции, в освобождении города Вирбалис. В конце октября она была выведена во второй эшелон. В конце декабря 1944 года полковник  Волков был освобожден от должности и направлен в распоряжение Военного совета фронта. 

С 13 января 1945 года допущен к командованию 154-й стрелковой дивизией. В составе 2-й гвардейской армии участвовал с ней в Восточно-Прусской, Инстербургско-Кенигсбергской и Земландской наступательных операциях. За образцовое выполнение заданий командования в боях при разгроме группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени (26.4.1945).

За время войны комдив Волков был пять раз раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны полковник  Волков продолжал командовать 154-й стрелковой дивизией (с августа 1945 г. — в составе Ставропольского ВО в г. Нальчик). С марта 1946 года исполнял должность заместителя командира 19-й стрелковой Воронежско-Шумлинской ордена Трудового Красного Знамени дивизии в горде Моздок. С июля 1946 года состоял в распоряжении Военного совета СКВО, затем был назначен командиром 359-го	гвардейского стрелкового Ясского ордена Суворова полка 113-й гвардейской стрелковой Кременчугско-Знаменской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Таврического ВО в городе Запорожье. В апреле 1948 года переведен в ТуркВО командиром 1197-го стрелкового полка 360-й	стрелковой Невельской Краснознаменной дивизии. С апреля 1951 года там же исполнял должность заместителя командира 201-й горнострелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии, а с сентября 1952 года — заместитель командира 360-й стрелковой дивизии. С ноября 1953 года по ноябрь 1954 года находился на ВАК при Военной академии им. М. В. Фрунзе, а в январе 1955 года назначается старшим преподавателем военной кафедры Воронежского ветеринарного института. 9 ноября 1956 года полковник  Волков уволен в отставку по болезни.

Награды 
 два ордена Ленина (15.05.1946, 20.06.1949) 
 четыре ордена Красного Знамени (09.08.1941,  31.10.1944, 03.11.1944, 30.04.1954) 
 орден Кутузова II степени (19.04.1945)
 два ордена Отечественной войны I степени (12.08.1943, 06.04.1985)
медали в том числе:
 «За отвагу» (28.10.1967) 
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кенигсберга» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Н. Л. Волков.
 За форсирование реки Березина, и овладение штурмом городом и крупным узлом коммуникаций Борисов — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы к Минску. 1 июля 1944 года. № 126.
 За форсирование реки Неман, прорыв сильно укреплённой обороны противника на западном берегу Немана и овладение городом и крупной железнодорожной станцией Мариамполь, а также важными узлами коммуникаций Пильвишки, Шостаков. 31 июля 1944 года. № 160.
 За прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей границы Восточной Пруссии, вторжение в пределы Восточной Пруссии и овладение мощными опорными пунктами обороны противника — Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупёнен, Миллюнен, Вальтеркемен, Пиллюпёнен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, Пшеросьль, Гольдап, Филипув, Сувалки. 23 октября 1944 года. № 203.
 За овладение  с боем  городами Ландсберг и Бартенштайн – крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии. 4 февраля 1945 года. № 269.
 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект
 ВОЛКОВ Николай Львович
 "Память" Воронежский государственный университет

Литература 
 
 Галицкий К. Н. В боях за Восточную Пруссию. — М.: «Наука», 1970.
 Лепехин, А. Н. Туляки в боях за Отечество. Ч. 1. - 2016.
 Морозов М. Э. (Ред.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах. Том II. — : Объединенная редакция МВД России, 2010. — 669—673 С. — ISBN 978-5-8129-0099-1
 Солдатами были все / составители : И. И. Гаврилов, Н. А. Толстик ; литературная обработка П. Шестерикова. — 2-е изд., дополненное и исправленное. — Минск : Беларусь, 1972. — 558 с.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Военнопленные СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)   
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Ташкентского высшего танкового командного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Воронежского аграрного университета
Похороненные в Воронеже